Paucker ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Paucker (1921–2016), deutscher Historiker und Germanist
 Georg Paucker (1910–1979), Kurzschrifttheoretiker und -praktiker
 Hermann von Paucker (1822–1889), russischer Ingenieur-Generalleutnant
 Heinrich Johann Paucker (1759–1819), estländischer evangelischer Pfarrer
 Hugo Richard Paucker (1807–1872), estländischer evangelischer Geistlicher
 Johann Christoph Paucker (1736–1776), evangelischer Geistlicher
 Julius von Paucker (1798–1856), deutsch-estländischer Jurist und Historiker
 Karl von Paucker (1820–1883), deutsch-kurländischer Archäologe und Philologe
 Magnus Georg Paucker (1787–1855), baltischer Mathematiker und Astronom
 Michael Paucker (* 1980), deutscher Musiker 
 Walther Paucker (1878–1919), evangelischer Pfarrer

Siehe auch:

 Pauker